Мали Оток може бити:

 Мали Оток (Постојна), насељено мјесто у општини Постојна, Република Словенија
 Мали Оток (Леград), насељено мјесто у општини Леград, Република Хрватска
 Мали оток (острво), острво у Јадранском мору